La stagione 2019 delle TCR Australia Touring Car Series è la prima edizione del campionato organizzato dall'Australian Racing Group. È iniziata il 17 maggio a Sydney ed è terminata il 17 novembre a The Bend. Will Brown, su Hyundai i30 N TCR, si è aggiudicato il titolo finale.

Scuderie e piloti

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifica piloti

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2019
Serie automobilistiche per vetture Turismo